Сборная Оффали по гэльским играм, как орган управления — Оффалийский совет Гэльской атлетической ассоциации  или Совет графства Оффали при Гэльской атлетической ассоциации (, ), транслитерированное название Оффали ГАА — команда графства Оффали, выступающая в соревнованиях Гэльской атлетической ассоциации. Относится к числу 32  острова Ирландия, заведует развитием гэльских игр в графстве Лиишь как на уровне отдельных команд, так и всего графства.

Хёрлинг 
В первой половине XX века команда Оффали отметилась лишь локальными успехами, выиграв дважды Всеирландский чемпионат среди дублёров и шесть раз победив в аналогичном первенстве Ленстера. Развитие хёрлинга затем притихло надолго, и лишь в 1970-е годы благодаря программе развития хёрлинга в тех графствах, где он не особо популярен, Оффали стал первым графством, которое сумело добиться успехов по этой программе. В 1980-е годы команда выиграла шесть титулов , а в 1981 году впервые выиграла .

Всего в активе Оффали числится четыре титула всеирландских чемпионов. В 1994 году Оффали одержал самую знаменитую победу в своей истории, которая запомнилась как «пятиминутный финал» (). Противником Оффали была , которая претендовала на первую победу с 1973 года. Лимерикцы уверенно вели в счёте, пока в последние пять минут оффалийцы не забили пять голов между штанг и два гола в ворота, выиграв финал со счётом 3-16 — 2-15. Команда школьников Оффали 12 раз выходила в финалы всеирландского чемпионата по хёрлингу, но не победила ни разу.

Достижения 
 : 1981, 1985, 1994, 1998
 : 1986, 1987, 1989
 : 1923, 1929
 : 1991
 : 9 раз (1980, 1981, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995)
 : 7 раз (1915, 1922, 1923, 1924, 1929, 1938, 1953)
 : 5 раз (1978, 1989, 1991, 1992, 2000)
 : 4 раза (1986, 1987, 1989, 2000)
 Обладатели : 5 раз (1977, 1981, 1990, 1993, 1994)
 Обладатели :

Гэльский футбол 
В активе Оффали три титула всеирландских чемпионов, выигранных в 1971, 1972 и 1982 годах. Финал 1982 года считается наиболее известным: во второй раз подряд в финале Оффали играл против . Керри претендовали на пятую подряд победу в финале Всеирланских чемпионатов: за две минуты до конца второго тайма Керри выигрывали с разницей в 2 очка, когда на замену вышел  и после дальнего паса верхом от  принял мяч и расстреляв ворота в упор, забив трёхочковый гол и принеся Оффали сенсационную победу. В активе сборной школьников Оффали было шесть Всеирландских финалов, но все шесть финалов оффалийцы проиграли, впервые выйдя в финал в 1961 году и уступив команде Корка.

Достижения 
 Всеирландские чемпионы: 1971, 1972, 1982
 : 1988
 : 1964
 : 1998
 Чемпионы Ленстера: 10 раз (1960, 1961, 1969, 1971, 1972, 1973, 1980, 1981, 1982, 1997)
 : 8 раз (1968, 1971, 1973, 1977, 1979, 1986, 1988, 1995)
 : 6 раз (1947, 1960, 1962, 1964, 1965, 1989)
 : 4 раза (1935, 1972, 1998, 2001)
 Обладатели : 6 раз (1954, 1961, 1981, 1993, , )

Текущий состав 
 : Джон Моуэн
Стартовый состав на матч второго раунда всеирландской квалификации  против Слайго (23 июня 2019)

Камоги 
В 1930-е годы в графстве появились девять клубов по камоги. Команда Оффали подавала заявку на участие в чемпионатах Ленстера 1935 и 1936 годов, однако из-за разногласий в Ассоциации камоги Оффали не выступал долгое время в турнирах. Возрождение спорта состоялось благодаря Мэри О’Брайан, уроженке графства Клэр, в 1973 году. В 1979 году совет графства Оффали подвергся изменениям в связи с развитием камоги. Первую победу в камоги команда графства Оффали одержала в 2002 году, выиграв второй дивизион  (победа над Лиишь со счётом 3-18 — 2-6), а в 2009 году в финале Всеирландского чемпионата дублёров нанесла поражение  (победа со счётом 3-14 — 2-8).

В 2003 году на клубном уровне в финал Всеирландского чемпионата вышел клуб «Драмкаллен», проигравший клубу «Кроссмаглен» со счётом 0-6 — 2-5. Среди других выступлений отмечаются победа «Драмкаллена» в розыгрыше щита Клэр и победа в розыгрыше щита в 3-м дивизионе турнира  в 1997 году. Среди выдающихся игроков в камоги от Оффали выделяются игроки сборной всех времён: , , , ,  и . Должность президента Ассоциации камоги занимала .

В 2010—2015 годах в графстве действовал план развития камоги под девизом «Наша игра, наша страсть» (); к 2015 году планировалось создать пять новых клубов по этому виду спорта.

Примечания

Литература 
 Official History Of Offaly GAA by P J Cunningham and Ricey Scully (1984)
 Ballycumber GAA 1890–1984 edited by Eddie Cunningham
 Tullamore GAA Club History by John Clarke (1984)

Ссылки 
 
 Официальный сайт сборной Оффали по гэльским играм и Оффалийского совета ГАА 
 Информация о командах Оффали и сборной графства на Hogan Stand 

Оффали (графство)
Гэльские игры в Оффали
Оффали
Оффали